Lengyelország
 Hirschberg, Jelenia Góra német neve
 Németország
Hirschberg, 1977. január 1-jétől Herbornhoz csatolt addig önálló község Hessenben
Hirschberg, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Hirschberg, település Türingiában